La Third Division 1971-1972 è stato il 45º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Aggiornamenti 
Cambio di denominazione:
 da Bournemouth & Boscombe Athletic Football Club ad Athletic Football Club Bournemouth.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1972-1973.
      Retrocesso in Fourth Division 1972-1973.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Mansfield Town e Barnsley retrocesse in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto agli ex aequo York City e Tranmere Rovers.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1971-1972
 Second Division 1971-1972
 Fourth Division 1971-1972
 FA Cup 1971-1972
 Football League Cup 1971-1972
 Charity Shield 1972

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1971-1972